El término Matapollo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Daphne gnidium.
 el nombre común de la planta Sedum acre.
 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta.
 el nombre común de la planta Thymelaea tinctoria.